Lirio fino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Iris latifolia; o
 el nombre común de la planta Iris xiphium.